Albumy muzyczne:
 The Circus – album Erasure
 The Circus – singel Erasure
 Circus – album Lennyego Kravitza
 Circus – album zespołu jazzowego Sami Swoi
 Circus – album Britney Spears
 The Circus – album Take That
 Circus – singel Britney Spears z albumu Circus

Filmy:
 The Circus – film z 1928 r.
 Circus – film z 1936 r.
 Circus – thriller z 2000 r.
 The Invisible Circus – film z 2001
 Circus – film z 2009

Gry komputerowe:
 Circus – gra komputerowa z 1977

Zoologia:
 Circus – rodzaj ptaków z rodziny jastrzębiowatych

Lotnictwo:
 Operacja Circus – działania zaczepne prowadzone przez Royal Air Force podczas II wojny światowej